River Rother kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Rother (vattendrag i Storbritannien, lat 53,43, long -1,37), England, 
 River Rother (vattendrag), England, 
 River Rother (vattendrag i Storbritannien, lat 50,94, long 0,75), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar